

Sigle 
 Knock-out tecnico

Codici 
 KOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kotik (Stati Uniti)
 kot – codice ISO 639-3 della lingua lagwan
 KOT – codice ISO 3166-2:BF di Kouritenga (Burkina Faso)

Altro 
 Kôt. Un enigma lungo mille anni – romanzo dello scrittore spagnolo Rafaél Àbalos
 Massacro di Kot – episodio della storia del Nepal